FMF pode significar:

Federação Mineira de Futebol
Federação Maranhense de Futebol
Federação Mato-Grossense de Futebol
Federação Moçambicana de Futebol

Desambiguações de esportes